Финал Кубка Англии 1983 года () стал заключительным матчем 102-го розыгрыша Кубка Англии. В нём сыграли футбольные клубы «Манчестер Юнайтед» и «Брайтон энд Хоув Альбион». Матч состоялся 21 мая 1983 года на стадионе «Уэмбли» и завершился с ничейным результатом 2:2. В переигровке, проведённой 26 мая на том же стадионе, победу со счётом 4:0 одержал «Юнайтед» благодаря «дублю» капитана Брайана Робсона, а также голам Нормана Уайтсайда и Арнольда Мюрена.

Обзор первого матча

Матч

Обзор переигровки

Переигровка

Путь к финалу

Ссылки 
 Отчёт о матче на сайте FA-CupFinals.co.uk

1983
Футбол в Европе в 1983 году
Кубок Англии 1983
Кубок Англии 1983
События 21 мая
События 26 мая
Май 1983 года
Футбольные соревнования в Лондоне
Спорт в Великобритании в 1983 году
1983 год в Лондоне